Als Weißnasenmeerkatze oder kurz Weißnase werden drei Arten der Meerkatzen bezeichnet:
 die Große Weißnasenmeerkatze (Cercopithecus nictitans)
 die Kleine Weißnasenmeerkatze (Cercopithecus petaurista)
 und die Kongo-Weißnasenmeerkatze, auch Rotschwanzmeerkatze genannt (Cercopithecus ascanius)